Hyeny jsou primárně biologický taxonomický pojem, který značí podčeleď hyenovitých či vícero jedinců této podčeledi.
biologie
 Hyena – podčeleď čeledi hyenovití
literatura
 Hyeny (Jaroslav Pospíšil) – knihy Hyeny a Hyeny v akci Jaroslava Pospíšila
 Hyeny (František Sokol-Tůma) – utopický román Františka Sokola-Tůmy
jazyk
 hyena – v přeneseném slova smyslu negativní označení člověka, který zneužívá lidského neštěstí nebo na něm parazituje.

Externí odkazy